Кулеба — українське прізвище, що походить від назви української страви кулеба — густий куліш.

 Баринова-Кулеба Віра Іванівна — маляр, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України.
 Кулеба Григорій Іванович (1932—1990) — український і радянський письменник, перекладач.
 Кулеба Дмитро Іванович — український дипломат. Міністр закордонних справ України.
 Кулеба Іван Дмитрович — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Кулеба Микола Миколайович — Уповноважений Президента України з прав дитини (2014 — 2022).
 Кулеба Олексій Володимирович (народився 8 серпня 1983, м. Київ, Українська РСР) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч, Голова Київської обласної державної адміністрації.

Примітки